Revolutionsmuseum ist der Name mehrerer Museen:

 Revolutionsmuseum (Havanna)
 Mangyŏngdae-Revolutionsmuseum (Mangyŏngdae)
 Revolutionsmuseum (Peking)
 Koreanisches Revolutionsmuseum (Pjöngjang)